Коричневые змеи — русское название нескольких родов змей:
 Коричневые змеи () — род змей из семейства ужеобразных;
 Коричневые змеи () — второе название рода змей из семейства аспидов;
 Коричневые змеи () — второе название рода змей из семейства аспидов.